Елизавета Васильевна Трушникова () — советский белорусский акушер-гинеколог, онколог, доктор медицинских наук (1976), профессор (1977). Участница Великой Отечественной войны, капитан.

Биография 
Елизавета Васильевна Трушникова родилась 9 сентября 1920 года в деревне Куричанка Куртамышского уезда Челябинской губернии. Это может быть Куричанка Жуковского сельсовета Долговской волости или Куричанка (Яковлевка) Кузьминовского сельсовета Косулинской волости. Ныне обе деревни упразднены, их территории входят в разные сельсоветы  Курганской области.

В 1943 году окончила 2-й Московский медицинский институт. Служила в Рабоче-крестьянской Красной Армии ординатором хирургического полевого подвижного госпиталя 1-й линии Ленинградского фронта (1943—1945) и в органах МВД (1945—1949).

В 1949—1953 годах работала хирургом Челябинского областного онкодиспансера.

В 1953—1955 годах работала ординатором и заведующей хирургическим отделением Челябинской областной клинической больницы.

В 1955—1962 годах работала ассистентом кафедры госпитальной хирургии Челябинского медицинского института.

В 1958 году защитила кандидатскую диссертацию «Клинико-морфологическая оценка факторов, влияющих на течение и прогноз рака молочной железы».

В 1962—1970 годах работала заведующей онкогинекологическим отделом НИИ онкологии Белорусской ССР.

В 1970—1992 годах работала ассистентом, доцентом, профессором кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного института усовершенствования врачей.

В 1974 году защитила докторскую диссертацию «Клиника, диагностика и лечение рецидивов рака шейки матки». В 1977 году присвоено ученое звание профессора.

В 1992—2001 годах работала консультантом Минского областного роддома.

Основное направление научной деятельности связано с разработкой методов лечения онкопатологии.

В 2010 году её поздравляли с Днём Победы, дальнейшая судьба неизвестна.

Научные труды 
Опубликовано более 100 научных работ, подготовила 2 кандидатов медицинских наук. Разработаны методы комбинированного лечения рецидивов рака шейки матки, 2 варианта операции оментоовариопексии как метода профилактики и лечения дисфункций яичников при удалении матки по поводу фибромиомы, метод интраоперационной блокады тазового сплетения, метод длительной перфузии клетчаточного пространства при воспалительной патологии гениталий.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 года
 Медали
 Значок «Отличнику здравоохранения»

Примечания 

Выпускники РГМУ
Преподаватели Южно-Уральского государственного медицинского университета
Преподаватели Белорусской медицинской академии последипломного образования